De Anti-Europese beweging is een beweging die tegen het idee is van een verenigd Europa en in het algemeen de Europese Unie (EU). Deze beweging bestaat al sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen (later de Europese Unie) in 1953, en komt voor in alle lidstaten van de Europese Unie.

Motivatie 
Mensen die in deze beweging zitten willen graag dat hun land onafhankelijk blijft, en vinden meestal dat hun land de Europese Unie niet nodig heeft. Toen het idee op tafel werd gelegd om de lidstaten van de Europese Unie samen te smelten en een Verenigde Staten van Europa op te richten, waren er in verschillende Europese lidstaten protesten tegen dit idee.

Standpunten:
 Stoppen met de financiering van zwakke EU landen.
 De zelfstandigheid van het betrokken land weer terug.
 De Europese Unie verlaten.
 De Eurozone verlaten.
 De Schengenzone verlaten (dit is niet bij iedereen in de beweging het geval).

In de politiek 
In het heden zijn vooral rechtse partijen tegen een verenigd Europa. De Anti Europa Partij, het Vlaams Belang en SYRIZA zijn voorbeelden van politieke partijen die tegen de Europese Unie en voor het verlaten van de unie zijn.

Brexit 
Op 23 juni 2016 werd er in het Verenigd Koninkrijk een raadgevend referendum gehouden, waarbij 51,9% van de stemmers koos voor vertrek uit de Europese Unie. Na 3,5 jaar moeizaam onderhandelen verliet het Verenigd Koninkrijk de EU met een akkoord op 31 januari 2020 om 24.00u. Dit werd gezien als een overwinning van de Anti-Europese beweging.

Identiteit 
Mensen in de Anti-Europese beweging identificeren zich dus niet als een Europeaan. Er is ook niet echt een symbool dat de Anti-Europese beweging vertegenwoordigd. Meestal worden er gewoon Europese vlaggen verbrand, Europese vlaggen gezwaaid met een kruis erop, of wordt de nationale vlag van het land zelf gezwaaid.

Politieke beweging
Europa